Ellighofen ist der Name von Orten:

 Ellighofen (Attenweiler), Ortsteil der Gemeinde Attenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ellighofen (Bollschweil), Ortsteil der Gemeinde Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ellighofen (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern